Meding steht für:
 Meding (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Meding ist der Familienname folgender Personen:
 August Werner von Meding (1792–1871), preußischer Beamter, Mitglied des Preußischen Herrenhaus
 Carl Heinrich Meding (1791–1870), deutscher Mediziner und Schularzt der Meißener Fürstenschule 
 Christian Friedrich August von Meding (1735–1825), deutscher Dompropst zu Naumburg, Genealoge und Heraldiker
 Eberhard Neumann-Redlin von Meding (* 1941), deutscher Gynäkologe, Königsberg-Historiker und Musiker

 Franz von Meding (1765–1849), deutscher Berghauptmann und Minister 
 Georg von Meding (1601–1666), deutscher Hofbeamter und Offizier
 Hans von Meding (1868–1917), deutscher Politiker, Reichstagsabgeordneter
 Heinrich Ludwig Meding (1822–1865), deutscher Mediziner
 Holger M. Meding (* 1962), deutscher Historiker
 Oskar Meding (1828–1903), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Theo Meding (1931–1971), deutscher Eisschnellläufer
 Wichmann von Meding (* 1939), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer, Sachbuchautor und -herausgeber sowie Hochschullehrer
 Wilhelm von Meding (1625–1674), deutscher Domherr in Lübeck und Gutsbesitzer

Siehe auch:
 Mäding
 Medingen